Эц Хаим ( — «Древо жизни») — религиозный термин.

 Эц Хаим () — в иудаизме и Ветхом Завете: название Древа жизни (понятия мифологии и каббалы).
 «Эц Хаим» (1346) — философское сочинение Аарона бен-Элии (; 1328/1329 — 1369).
 «Эц Хаим» (1573) — книга по каббале Хаима Виталя.
 «Эц Хаим» — иешива в городе Клецке.

См. также 
 Древо жизни (значения)

Примечания